De Rally van Portugal 1999, formeel 33º TAP Rallye de Portugal, was de 33e editie van de Rally van Portugal en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 310e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Matosinhos.

Verslag 
Colin McRae wist voor de tweede opeenvolgende keer te winnen nadat hij op de eerste dag van de rally het tempo grotendeels dicteerde, en ondanks het parcours gezien zijn startpositie op de twee resterende dagen te hebben moeten schoonvegen, de leiding in de wedstrijd niet meer verloor. De Toyota's jaagden McRae wel op in het slotstuk van de rally, maar kregen hem niet van stuk en completeerden wederom het podium met Carlos Sainz dit keer eindigend als tweede en Didier Auriol nipt achter zijn teamgenoot op plaats drie. Tommi Mäkinen verloor met technische mankementen vooral tijd op de openingsdag, maar behield met een uiteindelijke vijfde plaats de leiding in het kampioenschap.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal